Никола Борисов е български футболист, роден на 21 ноември 2000 г. в София. Играе на поста защитник. През сезон 2016/2017 изиграва 5 мача за втория отбор на ЦСКА. След което през 2018 г. Стамен Белчев го взема в първия отбор.

Източници 

Български футболисти
Родени в София